Sammler steht für:
 eine Person, die etwas sammelt, siehe Sammeln
 Jäger und Sammler, eine Entwicklungsstufe menschlicher Gesellschaften
 Akkumulator (wörtlich „Sammler“), wiederaufladbare Batterie
 eine Sammelleitung der Ortskanalisation, in der Abwässer aus einzelnen Straßenkanälen zusammenfließen, siehe Kanalisation#Typen nach Größe
 die Neben- und Haupt-Sammelrohre eines Boden-Entwässerungsnetzes, siehe Drainage (Boden)
 Stehsammler, ein Halter zur Aufbewahrung z. B. von Papieren, Zeitschriften oder Büchern
 Bei Wasserrohrkesseln ist der Sammler zumeist der Beginn und das Ende einer Flossenwand, in die deren Rohre einbinden. Auch die Economiser und Überhitzer besitzen Sammler.

Der Sammler steht für:
 Der Sammler (Unterhaltungsblatt), von 1809 bis 1846 in Wien erschienene Zeitschrift
 Der Sammler, von 1831 bis 1934 erschienene Beilage der Augsburger Abendzeitung
 Der Sammler, 1920 erschienene Novelle von Victor Fleischer
 Der Sammler, 1963 erschienener Roman von John Fowles 

Sammler ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Sammler (* 1932), deutsche Bildhauerin
 Hans Sammler (1900–1946), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:

 Die Sammler und die Sammlerin
 Sammlung
 Zonensammler